Theogonie či Theogonia, ze starořeckého Θεογονία Theogonía „genealogie či zrození bohů“, může být
 Theogonia (báseň) – starořecká epická báseň o původu bohů a světa básníka Hésioda
 jakýkoliv mýtus o původu bohů či obecně světa
 Theogonia (album) – album řecké hudební skupiny Rotting Christ

Externí odkazy 
 Slovník cizích slov